Tucker kan som auktorsförkortning betyda:

 Shirley Cotter Tucker
 Richard William Ethelbert Tucker
 Clarence Mitchell Tucker

Robotskapade auktorsförkortningar